Абаурреа-Баха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 11,1 км². Население — 41 человек (на 2010 год). Сельскохозяйственное производство.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры